2 miejscowości w Polsce: 
 Kaczyna – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Kaczyna – osada w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska